Загорје на Сави () је град и управно средиште истоимене општине Загорје на Сави, која припада Засавској регији у Републици Словенији.

По последњем попису из 2002. г. насеље Загорје на Сави имало је 6.893 становника.

Спољашње везе 

Градови у Словенији